Берестівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Берестівська сільська рада — Донецька область, Бахмутський район
 Берестівська сільська рада —  колишня сільська рада, Житомирська область, Баранівський район
 Берестівська сільська рада — Запорізька область, Бердянський район
 Берестівська сільська рада — Рівненська область, Володимирецький район
 Берестівська сільська рада — Рівненська область, Дубровицький район
 Берестівська сільська рада — Сумська область, Липоводолинський район
 Берестівська сільська рада — Харківська область, Близнюківський район